Hrvatska:
 Jasik (Čaglin), naselje u općini Čaglin

BiH:
 Jasik (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Jasik (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor
 Jasik (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac